Бельгибаев, Белгибаев:
 Бельгибаев, Айтбай — казахский акын, жырау.
 Белгибаев, Сеит Куандыкович — аким города Шымкент (15 декабря 1993 года — 16 октября 1995 года)